Соковнина́ — женская форма фамилии ; может также выступать в качестве топонима. Соковнина, Евдокия Прокофьевна (более известна под фамилией Урусова; ок. 16351675) — княгиня, боярыня, деятельница русского старообрядчества, сподвижница протопопа Аввакума.
 Соковнина, Феодосия Прокофьевна (более известна под фамилией Морозова, в иночестве Феодо́ра; 1632—1675) — верховная дворцовая боярыня, деятельница русского старообрядчества, сподвижница протопопа Аввакума.

Топонимы 
 Соковнина — деревня в Карачевском районе Брянской области, в составе Бошинского сельского поселения.